Нармонка — название населённых пунктов в России:

 Нармонка — село в Лаишевском районе Татарстана.
 Нармонка — село в Тетюшском районе Татарстана.